Scholich ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Scholich (1934–2009), deutscher Sportwissenschaftler
 Peter Scholich (* 1944), deutscher Fußballspieler